
Termin ARMA ima više značenja.

 16S rRNK (guanin1405-N7)-metiltransferaza, enzim
 -{ARMA: Armed Assault}-, video igra